Krbavčići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 57 stanovnika te 19 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 58 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji